Владимир Николаенко:
 Николаенко, Владимир Васильевич (род. 1960) — украинский политик.
 Николаенко, Владимир Миронович (1920—1944) — Герой Советского Союза.